Cinygma är ett släkte av dagsländor. Cinygma ingår i familjen forsdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Forsdagsländor
Cinygma